Sixtine peut faire référence à :

Anthroponyme

 Sixtine, un prénom féminin, son équivalent masculin est Sixte. 
 Sixtine, le gentilé des habitantes de Sixt-sur-Aff, commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine.

Monument 
 
 Plafond de la chapelle Sixtine.
 La petite sixtine Lorraine  ou la sixtine de la Seille parce que l'intégralité de l'édifice est recouvert de fresques du  et .

Titre 

 , une toile de Raphaël qui a inspiré plusieurs œuvres telles que La Madone Sixitine de Salvador Dalí. 
 Sixtine, roman de la vie cérébrale (ou juste Sixtine), le premier roman de Remy de Gourmont, publié en 1890.
 Sixtine, une série de trois livre écrite par Caroline Vermalle

Voir aussi 
 Sistina
 
 Sextine
 Sestina